La saison 2011-2012 du Championnat d'Iran de football est la trentième édition du championnat national de première division iranienne. Les dix-huit meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le double tenant du titre, Sepahan Ispahan, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur un duo composé du Teraktor Sazi et de l'Esteghlal Teheran. Il s'agit du quatrième titre de champion d'iran de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
En fin de saison, le champion et le vainqueur de la Coupe d'Iran se qualifient pour la phase de groupes de la Ligue des champions tandis que les  et  du classement doivent passer par le tour préliminaire.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Iran de football
Iran
2011 en Iran
2012 en Iran